Линкольн-Ридж () — может означать:

 Линкольн-Ридж — город в штате Кентукки, США.

Горы 
  (ширина 39,68, долгота -123,73) — хребет в округе Мендосино, Калифорния, США.
  (ширина 39,71, долгота -123,68) — хребет в округе Мендосино, Калифорния, США.
  — хребет в штате Мэн, США.

См. также 
  — холм в округе Навахо, штат Аризона, США.